La Serie C1 2003-2004 è stata la 26ª edizione della serie C1, terzo livello del campionato italiano di calcio, disputata tra il 31 agosto 2003 e il 16 maggio 2004. Si è conclusa con la vittoria del  nel girone A e del  nel girone B.

Stagione

Il Caso Catania impattò notevolmente la struttura del campionato. Il blocco delle retrocessioni dalla Serie B 2002-2003 disposto dalla Federazione tramite il cosiddetto d.l. "salvacalcio" scatenò un ripescaggio di massa nelle serie inferiori. A beneficiare di questa situazione furono l', la  e il , che vennero ripescate.

Il  invece fu riammesso in quanto vinse il ricorso contro il  per aver schierato un giocatore in posizione irregolare.

Al campionato avrebbe dovuto partecipare anche la neopromossa  dalla Serie C2 2002-2003, ma la FIGC decise di iscriverla alla Serie B 2003-2004 per meriti sportivi e per bacino d'utenza, per i postumi del caso Catania e per l'esclusione del Cosenza dalla seconda serie. Al suo posto fu ripescato il Catanzaro, che aveva perso, contro l'Acireale, la finale dei play-off del girone C della Serie C2 precedente.

Girone A
Il girone A è stravinto dall' di Mario Somma che, con 67 punti (a +8 sulla diretta inseguitrice il ), torna in Serie B dopo 16 anni: la promozione per i toscani è matematica il 25 Aprile 2004 con il pareggio interno per 0 a 0 con il Varese.Ai play-off affermazione del  che ritorna in cadetteria dopo 4 anni: i romagnoli, allenati da Fabrizio Castori, eliminano in semifinale i cugini del  vincendo il ritorno al Manuzzi per 2-0 dove il protagonista assoluto fu Marco Bernacci, che siglò il gol della vittoria. In finale affrontarono gli stessi valgobbini secondi classificati (protagonisti già nel 1999 di una finale persa con la ): L'andata si chiuse sull'1-1 in Romagna, il ritorno fu disputato allo stadio di Lumezzane il 20 giugno 2004: al termine dei tempi regolamentari le squadre restano bloccate sullo 0-0; i gol di Roberto Biserni e Marco Ambrogioni ai tempi supplementari consegnano la promozione in Serie B ai bianconeri, Ma la gara è funestata da un grave episodio: dopo il gol del momentaneo pareggio dei bresciani, infatti, scoppia una rissa in campo, di cui si rendono protagonisti, tra gli altri, i giocatori del Cesena Manolo Pestrin e Angelo Rea e l'allenatore Castori, entrato in campo per colpire Pietro Strada dopo essere stato provocato dai giocatori lombardi, che erano andati a esultare davanti alla panchina romagnola. In seguito a questo episodio, Castori viene punito della corte disciplinare con una squalifica di tre anni, poi ridotti a due. I romagnoli si riveleranno i protagonisti assoluti del torneo, vincendo anche la Coppa Italia Serie C battendo la  per 4-1 all'andata e 0-1 al ritorno.

Retrocessero in C2 il  e, ai play-out  (contro i già citati bustocchi) e  (contro la , vincendo inutilmente al ritorno); a causa del successivo fallimento dei biancorossi che ripartirono dall'Eccellenza, azzurri e lanieri furono ripescati.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2004-2005.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Pisa ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Prato e il Pavia sono state poi ripescate in Serie C1 2004-2005.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Arezzo (20)
 Minor numero di sconfitte: Arezzo (7)
 Migliore attacco: Arezzo (51 gol fatti)
 Miglior difesa: Arezzo e Pisa (27 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Arezzo (+24)
 Maggior numero di pareggi: Cesena e Novara (13)
 Minor numero di pareggi: Arezzo (7)
 Maggior numero di sconfitte: Pavia (18)
 Minor numero di vittorie: Pavia, Prato e Varese (8)
 Peggiore attacco: Torres (21 gol fatti)
 Peggior difesa: Pavia (47 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Pavia (-18)

Girone B 
Il girone B viene conquistato da 2 squadre calabresi, il  e il . La prima è promossa direttamente in B dopo 14 anni di assenza: per i giallorossi di Piero Braglia è la seconda promozione consecutiva, dopo quella precedente a tavolino per la promozione della Fiorentina, dalla Serie C1 alla Serie B; la matematica promozione per le aquile fu centrata battendo il  per 2-1 sul neutro di Ascoli Piceno il 16 maggio 2004. La seconda, invece, è promossa tramite i play-off sconfiggendo in successione il  in semifinale (all'andata sconfitta 1-0, al ritorno vittoria pitagorica per 3-1) e in finale la  per 3-0 al ritorno allo Scida (dopo lo scialbo 0-0 dell'andata al Rocchi). Per i rossoblu allenati da Gian Piero Gasperini l'inferno della C durò solo 2 stagioni.

Retrocessero in C2  (che venne comunque radiata dai campionati professionistici) e, ai play-out, il  (sconfitto dalla , anche i siciliani vennero radiati dai campionati professionistici) e il  (doppio pari con la  e retrocessione per peggior piazzamento nei confronti dei marchigiani). Anche gli stessi gialloblu laziali (reduci dalla sconfitta in finale dei play-off) fallirono, ripartendo poi dalla C2.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2004-2005.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Catanzaro e Crotone (19)
 Minor numero di sconfitte: Catanzaro e Viterbese (5)
 Migliore attacco: Crotone (57 gol fatti)
 Miglior difesa: Catanzaro (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Crotone (+24)
 Maggior numero di pareggi: Benevento (14)
 Minor numero di pareggi: Teramo (6)
 Maggior numero di sconfitte: L'Aquila (25)
 Minor numero di vittorie: L'Aquila (2)
 Peggiore attacco: L'Aquila (26 gol fatti)
 Peggior difesa: L'Aquila (52 gol subiti)
 Peggior differenza reti: L'Aquila (-26)

Note 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003